David Parker  – attore 
David Parker  – chimico britannico 
David Parker  – giavellottista britannico 
David Parker  – nuotatore britannico
David Parker (n. 1947) – regista e direttore della fotografia australiano 
David Parker o Dave Parker – tecnico del suono 
David Parker  – tennista statunitense 
Dave Parker  – giocatore di baseball statunitense
Dave Parker  – tastierista statunitense
Dave Parker (n. 1951) – regista